Personen
 Carl Petterson (1875-1937),  Zweedse zeeman en avonturier
 Per Petterson (1952), Noors schrijver

Zie ook 
 Pettersson (doorverwijspagina)
 Petersson (doorverwijspagina)
 Peterson (doorverwijspagina)
 Petersen (doorverwijspagina)